«If You Were with Me Now» — поп-R&B песня, написанная английским продюсерским дуэтом Сток и Уотермен, австралийской поп-певицей Кайли Миноуг и американским R&B-исполнителем Китом Вашингтоном для четвёртого альбома Миноуг Let’s Get to It (1991). Спродюсированная Майком Стоком и Питом Уотерменом, песня была выпущена как второй сингл с альбома. После положительной реакции радиостанций сингл достиг 4-го места в чарте Великобритании, попал в топ-10 в Ирландии и Южной Африке, а также в топ-30 в Австралии.

Песня стала первым известным синглом Миноуг, в написании которого она принимала участие. Так как Кайли записывала свою часть вокала в Лондоне, а Кит Вашингтон в США, дуэт не встречался до съёмок музыкального видео. Интересно, что в видео нет ни одной их совместной сцены, хотя они снимались в одном и том же месте.

Список композиций 
Здесь представлены основные форматы релиза и трек-листы сингла «If You Were with Me Now».

Австралийский 12-дюймовый виниловый сингл включал на стороне «A» песню «I Guess I Like It Like That», вследствие чего песня там стала успешным клубным хитом. Так как «I Guess I Like It Like That» был выпущен только как А-сторона сингла, песне не удалось попасть в чарты Австралии.

Участники записи 

 Кайли Миноуг — вокал
 Кит Вашингтон — вокал
 Кэрол Кэньон — бэк-вокал
 Мэй МакКенна — бэк-вокал
 Джулиан Джинджелл — клавишные
 Майк Сток — клавишные, аранжировка, бэк-вокал и продюсер

 Пол Ризер — аранжировка партий струнных инструментов
 Пол Уотермен — аранжировка, ассистент звукооператора и продюсер
 Дейв Форд — микширование «I Guess I Like It Like That»
 Фил Хардинг — микширование «If You Were with Me Now»
 Питер Дэй — звукооператор

Выступления 
Миноуг исполняла песню только в 1991 году во время турне Let’s Get to It Tour.

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Кайли Миноуг